

Лауфен — місто, федеральна земля Баварія

Лауфен — округ в кантоні Базель-Ланд
 Лауфен — місто в кантоні Базель-Ланд
 Лауфен-Увізен — громада в кантоні Цюрих